Egypt (Égypte en anglais) désigne notamment :

Toponymie 

Egypt (Alabama)
Egypt (Arkansas)
Egypt (Georgie)
Egypt (Indiana)
Egypt (Ohio)
Egypt (Comté de Belmont, Ohio)
Egypt (Pennsylvanie)
Egypt (Texas)
Egypt (comté de Leon, Texas), ville fantôme
Egypt (Virginie occidentale)

Télévision 
Egypt, série télévisée documentaire diffusée en 1998
Egypt, série télévisée britannique diffusée en 2005